Farmaceutyka i kosmetologia
 krem – kosmetyk do pielęgnacji i ochrony skóry
 krem – postać leku

 Sztuka kulinarna
 krem – rodzaj deseru zestalanego żelatyną, samodzielny deser lub nadzienie do wypieków
 krem – masa do przekładania ciast i ciastek
 krem – rodzaj zupy

Zobacz też